Garnát je české označení pro několik mořských desetinožců:

rod Alpheus a některé další rody z čeledi garnátovití (Alpheidae) 
rod Crangon a některé další rody z čeledi Crangonidae
 garnát obecný (Crangon crangon)
 garnát Holmesův (Crangon holmesi)
rod Palaemonetes, Coutirella a další rody z čeledi Palaemonidae 
 garnát čínský (Palaemonetes sinensis)
 garnát tonkinský (Coutierella tonkinensis) 
alternativní název pro některé rody humrů (desetinožců z čeledi humrovití)
Nephrops – např. humr norský (Nephrops norvegicus) čili též garnát císařský

Externí odkazy